Список включає музичних виконавців, які продали як мінімум 75 мільйонів записів. Музиканти перераховані як із заявленими продажами, так і із загальною кількістю сертифікованих одиниць у порядку зменшення. Якщо двоє або більше виконавців мають однакову кількість заявлених продажів, вони ранжировані за кількістю сертифікованих одиниць. Заявлений показник продажів, а також загальна кількість сертифікованих одиниць (для кожної країни) у межах наданих джерел включають продаж альбомів, синглів, альбомів-збірників, відео, а також завантажень синглів та повноформатних альбомів. Цифри продажів, наприклад, від Soundscan, які іноді публікуються в журналі Billboard, не були включені до сертифікованих колонок. На 2017 рік, якщо брати і заявлені продажі та продажі сертифікованих одиниць, The Beatles вважалися найпопулярнішою групою. Майкл Джексон є самим сольним виконавцем, що продається на основі заявлених продажів, а Ріанна — сольним виконавцем, що найбільше продається, на основі сертифікованих одиниць.

Визначення 
Усі виконавці списку із заявленими цифрами повинні мати щонайменше 20 % обсягу продажу у сертифікованих одиницях. Саме тому Кліфф Річард, Дайана Росс, Scorpions, Шарль Азнавур, Бінг Кросбі, Глорія Естефан, Deep Purple, Iron Maiden, Том Джонс, The Jackson 5, Діонн Ворвік, Spice Girls, Лучано Паваротті, Доллі Партон, Оззі Осборн, Андре інші не включені до цього списку. Що молодший виконавець, то вище необхідний відсоток сертифікованих одиниць. Тому у таких артистів, як Ріанна, Тейлор Свіфт, Flo Rida, Кеті Перрі, Леді Гага, Адель, Джастін Бібер та Бруно Марс, заявлені продажі підтримані сертифікованими одиницями більш ніж 75%. Дані сертифікованого продажу надходять з доступних онлайн баз даних місцевих асоціацій музичної індустрії. Усі сертифіковані продажі перетворені із золотих/платинових/діамантових нагород на основі критеріїв, передбачених сертифікаційними органами. Сертифікований відсоток продажів залежить від першого року, коли виконавець з'явився у чартах.

Вимоги щодо сертифікованих продажів зроблені, щоб запобігти завищенню цифр — практику, яка часто застосовується звукозаписними компаніями з метою розкручування. Заявлені продажі мають виходити з авторитетних онлайн-джерел. Для більшої ясності використовувані джерела повинні використовувати термін «записи» «records» (сингли, альбоми, відео), а не слово «альбоми» («albums»). Проте, якщо всі авторитетні джерела лише згадують «альбоми», вони будуть використані лише якщо відсоток сертифікованих продажів відповідає зазначеним раніше критеріям. Список використовує заявлені цифри, якщо вони близькі до сертифікованих продажів, що перевіряються: завищені дані, які відповідають критерію, але нереалістично високі, не використовуються.

Заявлені продажі оновлюються лише коли є суттєвий прогрес у кількості сертифікованих продажів. Іншими словами, доступні сертифіковані продажі кожного виконавця або групи повинні бути відносно близькими до вже перерахованих заявлених, щоб бути заміненими на вищі.

Сертифіковані продажі нових артистів іноді можуть бути вищими за заявлені. Це відбувається, оскільки RIAA і багато інших сертифікаційних органів вважають завантаження ще й окремо — для золотої/платинової сертифікації Digital Single Award. Через це деякі сингли та навіть альбоми стають «пересертифікованими» на сотні тисяч записів. Однак іноді ці цифри досягають мільйонів у сертифікаціях RIAA, наприклад, сингл Ріанни «We Found Love», який був сертифікований RIAA як дев'ятиразово платиновим (тобто мав відповідати 9 мільйонам), проте під час цієї сертифікації він продався 5.4 мільйонами завантажень.

Продажі

250 мільйонів записів та більше 

 Для максимально можливого факт-чекінгу та редакторського контролю джерела продажів мають виходити лише з авторитетних джерел музичної індустрії та суміжних із нею, наприклад MTV, VH1, Billboard та Rolling Stone.
 Дані про сертифіковані одиниці в таблиці складаються з сертифікованих альбомів, синглів (включаючи цифрові завантаження) та відео.
 Музичні ринки в таблиці сортовані відповідно до їхнього загального обсягу — Retail Value: від більшого до меншого.

200 мільйонів — 249 мільйонів записів 

 Для максимально можливого факт-чекінгу та редакторського контролю джерела продажу мають виходити лише з авторитетних джерел музичної індустрії та суміжних із нею, наприклад MTV, VH1, Billboard и Rolling Stone.
 Дані про сертифіковані одиниці в таблиці складаються з сертифікованих альбомів, синглів (включаючи цифрові завантаження) та відео.
 Музичні ринки в таблиці сортовані відповідно до їх загального обсягу — Retail Value: від більшого до меншого.

120 мільйонів — 199 мільйонів записів 

 Для максимально можливого факт-чекінгу та редакторського контролю джерела продажу мають виходити лише з авторитетних джерел музичної індустрії та суміжних із нею, наприклад MTV, VH1, Billboard і Rolling Stone.
 Дані про сертифіковані одиниці в таблиці складаються з сертифікованих альбомів, синглів (включаючи цифрові завантаження) та відео.
 Музичні ринки в таблиці сортовані відповідно до їх загального обсягу — Retail Value: від більшого до меншого.

 Колонка для сертифікованих продажів вище включає ринки, бази даних яких містять сертифікати, що становлять цифри 100 000 і більше.

100 мільйонів — 119 мільйонів записів 

 Для максимально можливого факт-чекінгу та редакторського контролю джерела продажів повинні виходити тільки з авторитетних джерел музичної індустрії та суміжних з нею, наприклад MTV, VH1, Billboard і  Rolling Stone.
 Дані про сертифіковані одиниці в таблиці складаються з сертифікованих альбомів, синглів (включаючи цифрові завантаження) та відео.
 Музичні ринки в таблиці сортовані відповідно до їх загального обсягу — Retail Value: від більшого до меншого.

 Колонка для сертифікованих продажів вище включає ринки, бази даних яких містять сертифікати, що становлять цифри 100 000 і більше.

80 мільйонів — 99 мільйонів записів 

 Для максимально можливого факт-чекінгу та редакторського контролю джерела продажу мають виходити лише з авторитетних джерел музичної індустрії та суміжних із нею, наприклад MTV, VH1, Billboard і Rolling Stone.
 Дані про сертифіковані одиниці в таблиці складаються з сертифікованих альбомів, синглів (включаючи цифрові завантаження) та відео.
 Музичні ринки в таблиці сортовані відповідно до їх загального обсягу — Retail Value: від більшого до меншого.

 Колонка для сертифікованих продажів вище включає ринки, бази даних яких містять сертифікати, що становлять цифри 100 000 і більше.

75 мільйонів — 79 мільйонів записів 

 Для максимально можливого факт-чекінгу та редакторського контролю джерела продажу мають виходити лише з авторитетних джерел музичної індустрії та суміжних із нею, наприклад MTV, VH1, Billboard і Rolling Stone.
 Дані про сертифіковані одиниці в таблиці складаються з сертифікованих альбомів, синглів (включаючи цифрові завантаження) та відео.
 Музичні ринки в таблиці сортовані відповідно до їх загального обсягу — Retail Value: від більшого до меншого.

 Колонка для сертифікованих продажів вище включає ринки, бази даних яких містять сертифікати, що становлять цифри 100 000 і більше.

Див. також 
 Список найбільш продаваних у світі альбомів

Нотатки

Примітки 

Хіп-хоп
Попмузика
Рок-н-рол
Кантрі
Електронна музика
Блюз-рок
Фольк-рок
Прогресивний рок
Свінг
Треш-метал
Латиноамериканська музика
Музична індустрія
Найбільш продавані